Альфантега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 8.83 км². Население — 125 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки
 Alfántega en la página del Cinca Medio

Муниципалитеты Уэски